Radio Atlantis (België), een voormalige zeezender
Radio Atlantis (Nederland), een lokale omroep in 's-Hertogenbosch